Alex Mingozzi,  tennista;
Fulvio Mingozzi, attore;
Gianfranco Mingozzi, regista e sceneggiatore;
Gionata Mingozzi, calciatore;
Girolamo Mengozzi o Mingozzi, pittore del XVIII secolo.